La Première Ligue est la plus importante compétition israélienne de volley-ball féminin organisé par la Fédération israélienne de volley-ball (איגוד הכדורעף בישראל, IVA), elle a été créée en 1960.

Généralités

Historique

Palmarès

Équipes Saison 2010-2011 
 Hapoël Ironi Kiryat Ata
 Raanana Volleyball Club
 Hapoël Kfar Saba
 Maccabi Tel Aviv
 Hapoël Bat Yam
 Hapoël Névé Shaanan
 MS Ramat Aviv
 Hapoël Beer-Sheva
 Institut Wingate de volley-ball

Liens internes 
 Championnat d'Israël de volley-ball masculin

Liens externes 
  Site de la fédération
  Historique des championnats féminin

Israël
Israël féminin